Лосручей — ручей в России, протекает по территории Ладвинского сельского поселения Прионежского района и Святозерского сельского поселения Пряжинского района Республики Карелии. Длина ручья — 13 км.

Общие сведения 
Ручей берёт начало из болота без названия на высоте выше 152 м над уровнем моря и далее течёт преимущественно в западном направлении по заболоченной местности.

Лосручей в общей сложности имеет шесть малых притоков суммарной длиной 12 км.

Впадает на высоте 96 м над уровнем моря в реку Важинку, правый приток Свири.

Населённые пункты на ручье отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100712202000012551.

См. также 
 Реки Карелии

Примечания 

Притоки Важинки
Реки Прионежского района
Реки Пряжинского района